Норис има више значења:
 Норис (Јужна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Норис (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Норис (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Норис (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Норис (језеро), је вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама

Особе 
 Артур Норис, британски тенисер
 Чак Норис, амерички глумац